De Vlaamse Raad was een instituut dat bestond tussen 1980 en 1995. Het bestond uit de leden van de Nederlandse taalgroep van de Kamer van volksvertegenwoordigers en die van de Belgische Senaat. Na 1995 werd het vervangen door het rechtstreeks gekozen Vlaams Parlement.

Samenstelling 

 Vlaamse Raad (samenstelling 1980-1981)
 Vlaamse Raad (samenstelling 1981-1985)
 Vlaamse Raad (samenstelling 1985-1987)
 Vlaamse Raad (samenstelling 1988-1991)
 Vlaamse Raad (samenstelling 1991-1995)

Vlaamse politiek
Belgisch Parlement